

Кенес — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Кенес — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Кенес — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Кенес — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Кенес — село, Жанакорганський район, Кизилординська область
 Кенес — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Кенес — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Кенес — село, район Шал-акина, Північноказахстанська область

Див. також 
 Кенесари
 Кенестобе